Kuuttaaq bezeichnet:
 Kuuttaaq (Fluss, Ilulissat) (auch Kuuttaap Kuua), Fluss im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kuuttaaq (Fluss, Maniitsoq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuuttaaq (Fluss, Nanortalik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuuttaaq (Fluss, Qajartoriaq), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuuttaaq (Fluss, Tarsartuup Tasersua), Fluss im Distrikt Nuuk, Grönland